Mademoiselle ma mère, pièce de théâtre française de Louis Verneuil (1920)
 Mademoiselle ma mère, film français de Henri Decoin adapté de la pièce (1937)